Dar Glaoui réfère à plusieurs palais au Maroc ayant appartenu au pacha Thami El Glaoui.

Fès 
Construit au début du  dans le quartier Ziat, le palais Glaoui servait de résidence au pacha lorsque celui-ci allait à Fès. Il est peu valorisé malgré ses décors de zelliges, de stuc travaillé et ses plafonds de cèdre sculptés et peints. 

Il a une superficie de 13 000 m² et compte trente fontaines, deux hammams, un moulin à huile, une école coranique, deux jardins et des écuries.

Marrakech 
Également appelé Dar el Bacha, le palais date du début du  siècle. Il sera bientôt converti en musée.

Télouet

Références 

Palais au Maroc